Turnieje piłki ręcznej na Igrzyskach Afrykańskich 2007 odbyły się w dniach 14–21 lipca 2007 roku w Algierze i Tipasie.

Był to dziewiąty turniej męski i siódmy żeński w historii tych zawodów.

Tunieje odbyły się w czterech halach – trzech w Algierze i jednej w Tipasie – i miało wziąć w nich udział po osiem reprezentacji męskich i żeńskich, podzielonych w pierwszej fazie na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do półfinałów. Zwycięzca meczu zyskiwał dwa punkty, za remis przysługiwał jeden, zaś porażka nie była punktowana. W przypadku równej ilości punktów decydowały kolejno: wynik meczu, różnica bramek, wyższa liczba strzelonych bramek w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi zespołami, następnie różnica bramek i wyższa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach, a ostatecznie losowanie. Z uwagi na fakt wycofania się tuż przed turniejem męskiej reprezentacji Konga grupa B została zmniejszona do trzech zespołów.

W zawodach zwyciężyli Egipcjanie i reprezentantki Angoli.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Piłka ręczna na igrzyskach afrykańskich
2007 w piłce ręcznej
Igrzyska Afrykańskie 2007